Enemy of the Sun (grupa muzyczna)
 Enemy of the Sun (album Neurosis)